Scheideck ist der Ortsname von

 Scheideck (Dorfen), Ortsteil der Stadt Dorfen, Landkreis Erding, Bayern
 Scheideck (Isen), Ortsteil des Marktes Isen, Landkreis Erding, Bayern
 Scheideck (Langenpreising), Ortsteil der Gemeinde Langenpreising, Landkreis Erding, Bayern

Scheideck bezeichnet außerdem:

 Scheideckpass in Südbaden, Schauplatz des Gefechts auf der Scheideck

Siehe auch:

 Scheidegg (Begriffsklärung)